Brust steht für:
 Brust, Körperteil
 Brust, Brustdrüse, siehe Weibliche Brust
 Brust, Schwimmstil, siehe Brustschwimmen
 Brust (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Brustkorb